«Горькая ягода» — советский фильм 1975 года снятый на киностудии «Узбекфильм» режиссёром Камарой Камаловой.

Сюжет 
Лето, каникулы, мечтательная и доверчивая девочка Наргиз в свои 13 лет испытывает и первую влюбленность, и первые разочарования. Девятилетняя Лали страстно подражает во всем своей старшей подруге, излишне привязчиво следует повсюду за ней…

В ролях 
 Ш. Гафурова — Наргиз
 Шахноза Бурханова — Лали
 Бехзод Хамраев — Эркин
 Баба Аннанов — отец Лали
 Антонина Рустамова — мать Лали
 Манзура Рахимходжаева — анзура
 М. Сахибова — Иззатик
 Зухритдин Режаметов — Сабир
 Айбек Нарзуллаев — Тула
 Вохобжон Азимов — Вова
 Улугбек Джамалов — Анвар
 Сайд Алиева — бабушка
 Назира Алиева — бабушка Наргиз

 О фильме 
Это дебютный фильм режиссёром Камары Камаловой, хотя она окончила ВГИК (мастерская Льва Кулешова) ещё в 1964 году, но до этого фильма выступала как режиссёр мультфильмов.

Фильм получил ряд наград, в том числе был отмечен специальным дипломом жюри на X Московском международном кинофестивале с формулировкой:
«за глубокое проникновение в эмоциональный мир ребёнка и за успешный дебют в игровом художественном фильме»

Киновед Сергей Кудрявцев дал фильму оценку 8,5 из 10 возможных:
Эта вроде бы непритязательная лента остаётся в памяти как одно из самых поэтичных и удивительно нежных впечатлений от безвозвратно исчезнувшего многонационального советского кино. «Узбекская школа», представленная именами Эльёра Ишмухамедова, Али Хамраева и Равиля Батырова, вообще была склонна к поэтизации реальности, причём и в её повседневных проявлениях, когда будто не происходит ничего особенного — просто течёт жизнь, но эта текучесть и неповторимость каждого мгновения представляет особое очарование. Вот и их коллега Камара Камалова восхищает, прежде всего, именно тонкой вязью неуловимых настроений и переживаний.

Фильм входит в Золотой фонд узбекского кинематографа, вошёл в сборник из десяти лучших узбекских фильмов «Олтин туплам» («Золотой сборник») изданный «Узбеккино».

В 2020 году хранившийся в Госфильмофонде России фильм был оцифрован.

 Фестивали и награды 
 1977 — X Московский международный кинофестиваль — Специальный диплом жюри по разделу детских фильмов
 1977 — II Каирский международный кинофестиваль (Египет) — Приз «Серебряная Нефертити»
 1983 — Премия Ленинского комсомола режиссёру Камаре Камаловой (за фильмы «Горькая ягода», «Чужое счастье», «Завтра выйдешь?»)

 Примечания 

 Литература 
 Бауман Е. — Если говорить о главном… (Худож. фильмы: «Горькая ягода»; «Полковник в отставке»; «Безотцовщина») // Советская культура, 1 апреля 1977
 Донец Л.'' — Сказка о Красной птице (О худож. фильме «Горькая ягода». Режиссёр Т. Камалова) // Искусство кино, № 10, 1976. — с. 49-55
 Горькая ягода // Советские художественные фильмы: 1974—1975. -М.: Нива России, 1995. — с. 168
 Горькая ягода // Домашняя синематека: отечественное кино 1918—1996. — М.: Дубль-Д, 1996—520 с. — с. 97

Фильмы СССР 1975 года
Детские фильмы СССР
Фильмы студии «Узбекфильм»
Дебютные фильмы кинорежиссёров